Jack Thorne ist der Name folgender Personen:
* Jack Thorne (Autor) (* 1978), britischer Drehbuchautor und Dramatiker
 Jack Thorne (Mathematiker) (* 1987), britischer Mathematiker